Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Parungsari (Sajira), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Parungsari (Wanasalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Parungsari (Telukjambe Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java